Gminy i miejscowości w Rumunii
 Roșia – gmina okręgu Bihor
 Roșia – wieś w okręgu Bihor, w gminie Roșia

 Roșia – gmina w okręgu Sybin
 Roșia – wieś w okręgu Sybin, w gminie Roșia

 Roșia – wieś w okręgu Arad, w gminie Dieci